Spencer Reed é um ator estadunidense de filmes adultos voltados para o público gay. Reed também atua como modelo, go-go dancer e webmaster..

Biografia
Reed nasceu em Nova Iorque de origem russa e austríaca, embora considere Washington D.C. sua cidade natal. Reed fez sua estréia como ator pornográfico em 2008, trabalhando no site Randy Blue, além de realizar trabalhos outros grandes estúdios, como a Falcon Studios, House Hot, Titan Men, Lucas Entertainment, Colt Studios e Raging Stallion, construindo uma carreira como artista pornográfico versátil.

O ator foi indicado ao XBIZ como Gay Performer of the Year em 2011, sendo vencedor por duas vezes consecutivas do International Escort Awards 2011 e 2012 como "Best Fetish Escort".

Até recentemente o ator estava em um relacionamento com o também ator Phillip Aubrey, estado agora, segundo notícia de 10 de agosto de 2012, namorando o ator Alex Marte.

Os dois teria se conhecido nos estúdios da StagHomme meses antes de iniciarem o relacionamento, que a primeiro momento ocorre a distância com Reed em São Francisco e Marte em Roma, embora Reed tenha planos de mudar-se apra Berlim.

Prêmios e indicações
 Grabby Awards 2011 – Best 3-Way (com Alexsander Freitas & Dominic Pacifico)
 XBIZ Awards 2011 – Gay Performer of the Year
 International Escort Awards 2012 - Best Fetish Escort
 Grabby Awards 2012:
Performer of the Year ex aequo com Landon Conrad
 Best Group (com Dario Beck, Christopher Daniels & Trenton Ducati)
 Hotrods - British Gay Porn Awards 2012
Mirrorballs Best International Artist
Best Cumshot per Pack Attack 5
QX Magazine Readers Award

Filmografia

Hot Jocks Nice Cocks 2 (Pure Play Media) (2008)
Dripping Wet 2 (Falcon Studios) (2009)
Fuck! (Lucas Entertainment) (2009)
Michael Lucas' Auditions 30: New York Hunks (Lucas Entertainment) (2009)
Obsession (Lucas Entertainment) (2009)
Rush (Lucas Entertainment) (2009)
Trap (Raging Stallion) (2009)
Adrenaline (Mustang) (2010)
BFF: Bound Flogged Fisted (Titan Media) (2010)
Blowjobs! (Lucas Entertainment) (2010)
Brutal (Raging Stallion) (2010)
Depths Of Desire 2 (Falcon Studios) (2010)
Do Me Now (Pulse Distribution) (2010)
Dust Devils (Titan Media) (2010)

Fuck Me Hard (Lucas Entertainment) (2010)
Hard And Fast (Titan Media) (2010)
Heat Wave (Lucas Entertainment) (2010)
Hellions (Titan Media) (2010)
Lust (Lucas Entertainment) (2010)
Man Up (Falcon Studios) (2010)
Men In Stockings (Lucas Entertainment) (2010)
Michael Lucas' Auditions 36: Pounded (Lucas Entertainment) (2010)
Roll In the Hay (Raging Stallion) (2010)
Sanctuary 2 (Hothouse Entertainment) (2010)
Slick Dogs (Titan Media) (2010)
Stockroom (Titan Media) (2010)
Swelter (Titan Media) (2010)
Bustin' Nuts (Pulse Distribution) (2011)
Consent (Titan Men) (2011)
Big Cocks Rock (Jake Cruise Productions) (2011)

Fuck Your Friends 9 (Jake Cruise Productions) (2011)
Full Fetish: The Men of Recon (Titan Media) (2011)
Humongous Cocks 9 (Raging Stallion) (2011)
Muscles In Leather (Colt Studios) (2011)
Pack Attack 5: Shane Frost (Hothouse Entertainment) (2011)
Ride My Disco Stick (Cocky Boys) (2011)
Toy (Stag Homme /Raging Stallion) (2011)
Truck You (Dragon Media) (2011)
Incubus (Titan Men) (2011)
Sticking Point) (Titan Men) (2011)
Manpower (Colt Studios) (2012)
Sektor 9 Part 1 (Hothouse Entertainment) (2012)
Sektor 9 Part 2 (Hothouse Entertainment) (2012)
Surveillance (Titan Men) (2012)
Hard Up (Titan Men) (2012)
So Into You (Raging Stallion) (2012)
Fucked Up (Raging Stallion) (2012)
Fucked Down (Raging Stallion) (2012)
Pure Sex (Raging Stallion) (2012)

Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência russa
Norte-americanos de ascendência austríaca
Atores pornográficos LGBT